Kaltes Blut steht für:

 Kaltes Blut (1982), Originaltitel Tir groupé, französischer Spielfilm von Jean-Claude Missiaen
 Kaltes Blut – Auf den Spuren von Truman Capote,  US-amerikanisches Filmdrama von Douglas McGrath (2006)
 Kaltes Blut – Julia Durant ermittelt, deutscher Fernsehfilm von Nicolai Rohde (2019) 
Siehe auch:
 Kaltblut
 Kaltblütig